Taalkundig:
Samenstelling (taalkunde), een samenvoeging van gehele bestaande woorden tot een nieuw woord.
Porte-manteauwoord, een samenvoeging van delen van bestaande woorden tot een nieuw woord.
Contaminatie (taal), een vermenging van twee taalvormen tot een combinatie die als taalfout wordt aangemerkt.
Bestuurlijk:
Fusie, het samengaan van twee of meer gelijkwaardige partners tot een nieuwe eenheid (bedrijven, organisaties, overheidsorganen).
Gemeentelijke herindeling, een fusie van twee of meer bestuurlijke gemeenten tot een nieuwe gemeente.